Die Kanzelhöhe ist ein  hoher Vorgipfel der Gerlitzen nördlich des Ossiacher Sees, zehn Kilometer nordöstlich von Villach im Bundesland Kärnten. Der Vorgipfel steht steil über dem See und dürfte seinen Namen wegen der beeindruckenden Aussicht haben.

Auf dem Berg, der seit langem durch eine Seilbahn erschlossen ist, steht ein Hotel und etwas abseits das von 1941 bis 1942 errichtete Sonnenobservatorium Kanzelhöhe der Universität Graz (Bereich IGAM). Die Talstation der Kanzelbahn befindet sich nahe dem Seeufer in Annenheim, eine serpentinenreiche Straße führt von Treffen auf der Westseite des Bergmassivs hinauf.

Klima

Weblinks 
 Observatorium Kanzelhöhe

Berg in den Alpen
Treffen am Ossiacher See
Geographie (Bezirk Villach-Land)
Gurktaler Alpen